Владимир-Волынская епархия:
 Владимир-Волынская епархия ПЦУ
 Владимир-Волынская и Ковельская епархия УПЦ МП